Überfluss steht für:

 Angebot weit über dem Bedarfsniveau, siehe Überflussgesellschaft
 Überfluss (Roman), Roman (1902) von Martin Andersen Nexø

Siehe auch:
 50 Jahre Überfluss, Comicroman (1990) von Chlodwig Poth
 Die Überflüssigen
 Überflüssiger Mensch, ein Topos der russischen Literatur